Supunna är ett släkte av spindlar som beskrevs av Octavius Pickard-Cambridge 1895. 

Supunna ingår i familjen flinkspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Flinkspindlar
Supunna